Aeroporto di Cagliari-Elmas – aeroporto a 6 km da Cagliari
Aeroporto di Cagliari-Decimomannu – aeroporto militare a 20 km da Cagliari
Aeroporto di Monserrato – aeroporto militare dismesso a 5 km da Cagliari